Pipilo — рід горобцеподібних птахів з родини вівсянкових.

Список видів
Pipilo ocai (Lawrence, 1865)
Pipilo maculatus (Swainson, 1827)
Pipilo erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Pipilo albicollis (Sclater, 1858)
Pipilo fuscus (Swainson, 1827)
Pipilo crissalis (Vigors, 1839)
Pipilo aberti (Baird, 1852)

Посилання

Вівсянкові
Роди птахів